

Мішен — місто, штат Канзас
 Мішен — переписна місцевість, штат Каліфорнія